Identisick — четвёртый студийный альбом французской брутал дэт/грайндкор-группы Benighted, вышедший 10 февраля 2006 года на лейбле Adipocère Records.

Диск был записан на студии Kohlekeller Studio, Дармштадт, Гессен, Германия. В качестве гостей в альбоме приняли участие Кri из группы Kronos и Leif из Dew-Scented. В феврале 2006 года ударник Fred Fayolle покинул группу, на смену ему пришёл барабанщик Kevin Foley. В таком составе группа отправилась в тур в поддержку диска. Коллектив принял участие в фестивалях Tomawok Fest и The Death Feast Open. Тур продолжался до июня 2007 года. По возвращение из него группа подписала контракт с лейблом Osmose Prod.

Список композиций

Участники записи 
 Julien Truchan — Вокал
 Olivier Gabriel — Гитара
 Liem N’Guyen — Гитара
 Eric Lombard — Бас
 Fred Fayolle — Ударные

Ссылки 
 Identisick на discogs.com 

Альбомы Benighted